Łacha bezeichnet geografische Objekte in Polen:
 Łacha (Serock), ein Dorf im Powiat Legionowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Serock
 Łacha (Turośl), ein Dorf im Powiat Kolneński der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Turośl

 Łacha, ein Name der Zagożdżonka, ein Zufluss der Weichsel in der Woiwodschaft Masowien